Die 209. Division sind folgende militärische Einheiten auf Ebene der Division:

Infanterie-Divisionen 
  209. Infanterie-Division (Wehrmacht)
  209ª Divisione costiera (Königreich Italien)
  209. Division (Japanisches Kaiserreich)

Liste militärischer Divisionen nach Nummern